Владимир Владимирович Таташвили (4 июля 1979, Ленинград, СССР — 31 декабря 1999) — российский военнослужащий морской пехоты ВМФ, командир отделения десантно-штурмового взвода 2-й десантно-штурмовой роты 876-го отдельного десантно-штурмового батальона 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Краснознамённого Северного флота, Герой Российской Федерации (24.03.2000, посмертно). Сержант.

Биография 
Родился 4 июля 1979 года в городе Ленинграде. Окончил среднюю школу № 264 Санкт-Петербурга. Пытался поступить в Государственную морскую академию имени С. О. Макарова в Санкт-Петербурге, но не прошёл по состоянию здоровья.

В ноябре 1997 года был призван на срочную службу в Российскую Армию. Службу проходил в 61-й отдельной бригаде морской пехоты Северного флота.

В сентябре 1999 года в составе подразделения убыл в командировку на Северный Кавказ. Морские пехотинцы выполняли задачи по охране объектов, выезжали по тревоге. Сержант Владимир Таташвили был своего рода нештатным начальником штаба роты: вёл ротную и боевую документацию, наносил на карты тактическую обстановку, отрабатывал боевые распоряжения и имел беспрепятственный доступ на командно-наблюдательный пункт батальона. Со своими обязанностями справлялся успешно, был награждён медалью Суворова. После приказа о демобилизации задержался в части, передавал опыт вновь прибывшим бойцам.

31 декабря 1999 года 2-я десантно-штурмовая рота под командованием капитана Милашевича находилась на высоте 1406 в районе населенного пункта Харачой. В 8.30 позиции морских пехотинцев были атакованы боевиками. В ходе тяжелого, ожесточенного боя погиб командир роты, а затем — принявший командование лейтенант Юрий Курягин. Сержант Таташвили взял командование подразделением на себя. Он быстро и умело организовал оборону, грамотно распределил имевшиеся огневые средства и со своими товарищами упорно держал оборону. Уже получив ранения, продолжал командовать подразделением до тех пор, пока его, бесчувственного, не оттащили с огневой позиции. Погиб при отражении очередной атаки на высоту.

Благодаря смелым и решительным действиям, мужеству и героизму капитана Милашевича, лейтенанта Курягина, сержанта Таташвили стратегически важная высота осталась под контролем десантно-штурмового батальона морской пехоты. Морские пехотинцы потеряли 13 человек, двое были ранены. По данным радиоперехвата, потери бандитов составили до 50 убитых и большое количество раненых.

Указом Президента Российской Федерации № 565 от 24 марта 2000 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе сержанту Таташвили Владимиру Владимировичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). 

Похоронен в городе Санкт-Петербурге на Большеохтинском кладбище.

Память 

 Сержант В. В. Таташвили навечно занесен в списки личного состава 2-й десантно-штурмовой роты 61-й бригады морской пехоты Северного флота. Ежегодно 26 июня на Северном флоте проходит День памяти североморцев, погибших во время боевых действий на Северном Кавказе, на территории отдельной Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты Северного флота установлен монумент морским пехотинцам, погибшим при выполнении воинского долга.
 На высоте, где был его последний бой, установлен обелиск.
 В 2011 году по инициативе ветеранов морской пехоты в школе № 153 установлена мемориальная доска Таташвили В. В. День памяти Героя России в школе проводится в ноябре.
 22 февраля 2018 года на фасаде школе № 264 установлена мемориальная доска Таташвили В. В.
 7 мая 2018 года школе № 153 присвоили имя Героя РФ Владимира Таташвили.
 В 2019 году по инициативе Муниципального образования "Лиговка-Ямская" был снят фильм посвящённый Таташвили В. В.

Примечания

Литература 
 Вспомним поимённо. — Североморск, 2001.
 Морская пехота. Золотые звёзды Героев. — Екатеринбург, 2010

Ссылки 

Школа № 153 имени Владимира Таташвили.

Морские пехотинцы СССР и России
Сержанты
Погибшие в боях Второй чеченской войны
Похороненные на Большеохтинском кладбище